

Улицы 
Улица Свобо́ды — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Свободы — улица в Абакане.
 Улица Свободы — улица в Архангельске.
 Улица Свободы — улица в Великом Новгороде.
 Улица Свободы — улица в Волгограде.
 Улица Свободы — улица в Воронеже.
 Улица Свободы — улица в Екатеринбурге.
 Улица Свободы — улица в Иванове.
 Улица Свободы — улица в Ижевске.
 Улица Свободы — улица в посёлке Петровский Приволжского района Казани.
 Улица Свободы — улица в Кирове.
 Улица Свободы — улица в Костроме.
 Улица Свободы — улица в Краснодаре.
 Улица Свободы — улица в Луге.
 Улица Свободы — улица в Москве.
 Улица Свободы — улица в Мытищах.
 Улица Свободы — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Свободы — улица в Новороссийске.
 Улица Свободы — улица в Новосибирске.
 Улица Свободы — улица в Новочеркасске.
 Улица Свободы — улица в Омске.
 Улица Свободы — улица в Орле.
 Улица Свободы — улица в Перми.
 Улица Свободы — улица в Рязани.
 Улица Свободы — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Свободы — улица в Красном Селе.
 Улица Свободы — улица в Павловске.
 Улица Свободы — улица в Смолячкове.
 Улица Свободы — улица в Стрельне.
 Улица Свободы — улица в Северодвинске.
 Улица Свободы — улица в Сыктывкаре.
 Улица Свободы — улица в Таганроге.
 Улица Свободы — улица в Туле.
 Улица Свободы — улица в Уфе.
 Улица Свободы — улица в Челябинске.
 Улица Свободы — улица в Яранске.
 Улица Свободы — улица в Ярославле.
 Улица Свободы — прежнее (до 1974 г.) название Вашской улицы в Йошкар-Оле.
 Улица Свободы — прежнее (до 1964 г.) название Юношеской улицы в Липецке.
 Улица Свободы — прежнее название улицы С. Агабабова в Махачкале.
 Улица Свободы — прежнее (до 1957 г.) название 4-й Яковлевской улицы в Ярославле.

Украина 
 Улица Свободы — улица в Донецке.
 Улица Свободы — улица в Житомире.
 Улица Свободы — улица в Запорожье.
 Улица Свободы — улица в Кропивницком.
 Улица Свободы — улица в Мариуполе.
 Улица Свободы — улица в Ровно.
 Улица Свободы — улица в Харькове.
 Улица Свободы — улица в Хмельницком.
 Улица Свободы — улица в Черновцах.
 Улица Свободы — улица в Феодосии.

Молдавия 
 Улица Свободы — улица в Атаках.

Прочее 
 «Улица Свободы» — альбом группы Тараканы!.

См. также 

 Площадь Свободы
 Проспект Свободы
 Свободная улица (Моршанск)
 Либерти стрит — улица в Нью-Йорке.